Gimme, Gimme, Gimme – serie televisiva britannica trasmessa dal 1999 al 2001.
Gimme, Gimme, Gimme – singolo di Narada Michael Walden
Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) – brano degli ABBA
Gimme Gimme Gimme – album del gruppo tedesco E-Rotic
Gimme Gimme Gimm – brano dall'album
Gimme, Gimme, Gimme – brano dei Blackfoot dall'album Tomcattin'.
Gimmie Gimmie Gimmie – brano dei Black Flag da Damaged